Stratonikeia oder Stratonicea steht für:

 Stratonikeia (Karien), antike Stadt in Karien
 Stratonicea in Caria, Titularbistum
 Stratonikeia am Kaïkos (Hadrianopolis), antike Stadt in Lydien
 Stratonicea in Lydia, Titularbistum

Siehe auch:
 Stratonike